Приграничные сражения:

 Приграничное сражение (1914) — одно из первых сражений Первой мировой войны.
 Приграничные сражения в Польше (1939) — Польская кампания вермахта (1939)
 Приграничные сражения (Великая Отечественная война):
 Приграничные сражения (1941) — боевые действия советских войск прикрытия и пограничных войск в приграничных районах СССР на территории Литвы, южной части Латвии, Белоруссии и Западной Украины против войск Германии.
 Приграничные сражения в Молдавии -  оборонительная фронтовая операция Южного фронта Вооружённых сил СССР против румынско-немецких войск на территории Бессарабии и Северной Буковины в начале Великой Отечественной войны. 
 Приграничные сражения (1967) — война во Вьетнаме